Серге́й Шидло́вский:
 Шидловский, Сергей Алексеевич (1864—1934) — политический деятель, депутат II созыва Государственной думы Российской империи.
Шидловский, Сергей Владимирович (1846—1912) — русский врач, гигиенист.
 Шидловский, Сергей Илиодорович (1861—1922) — политический деятель, депутат III и IV созывов Государственной думы Российской империи.
 Шидловский, Сергей Олегович (род. 1973) — белорусский историк, этнолог, эссеист.